Мунтени има више значења:

 Мунтени (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Мунтени (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Мунтени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Мунтени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Мунтени (Галац), општина у округу Галац у Румунији